Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 22 легкоатлетки.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин состоялся 17 августа 2014 года. Основные события в борьбе за медали произошли на заключительном километре. За 400 метров до финиша окончательно определилась группа из 4 спортсменок, возглавлемая Шарлоттой Фугберг из Швеции, которые должны были разыграть призовые места. За 150 метров до финиша после ямы с водой начала свой рывок немка Анте Мёльднер-Шмидт, который после упорного противостояния с Фугберг на последних 100 метрах закончился победой. Эта медаль стала второй для представительницы Германии на чемпионатах Европы: в 2012 году в Хельсинки она завоевала бронзовую медаль. В Цюрихе за бронзу боролись Светлана Куделич и Диана Мартин — в этой дуэли быстрее оказалась испанка.

Примечания

Ссылки 
 

бег